Ona a on může být:
 Ona a on (film) – americký film režiséra Christophera Scotta Cherota z roku 1998
 Ona a On (seriál) – český televizní seriál z let 2013–2015